Amerikai Egyesült Államok
Clay (Alabama)
Clay (Kalifornia)
Clay (Kentucky)
Clay (Missouri)
Clay (New York)
Clay (Nyugat-Virginia)
Clay (Wisconsin), szellemváros
Clay City (Illinois)
Clay City (Indiana)
Clay City (Kentucky)
Clay City Township (Clay megye, Illinois)
Clay Center (egyértelműsítő lap)
Clay megye (egyértelműsítő lap)
Clay Township (egyértelműsítő lap)
Mount Clay, egy hegycsúcs New Hampshire-ben

 Kanada
Clay-sziget, Nunavut